Pilot Grove Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Pilot Grove Township,  du comté de Hancock dans l'Illinois.
 Pilot Grove Township, du comté de Montgomery en Iowa.
 , du comté de Faribault dans le Minnesota.
 Pilot Grove Township, du comté de Cooper dans le Missouri.
 Pilot Grove Township, du comté de Moniteau dans le Missouri.
 , du comté de Faribault dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships